Le terme ligne C2 est utilisé pour désigner un grand nombre de lignes de transports en commun.

Bus à haut niveau de service 

 Ligne C2 de trolleybus de Lyon
 Ligne C2 du bus à haut niveau de service d'Avignon
 Ligne C2 de bus Chrono de Grenoble

Voie ferrée 

 Ligne C2 du Cercanías Asturies
 Ligne C2 du Cercanías Bilbao
 Ligne C2 du Cercanías Madrid
 Ligne C2 du Cercanías Malaga
 Ligne C2 du Cercanías Murcie/Alicante
 Ligne C2 du Cercanías Sevilla
 Ligne C2 du Cercanias Valence.

 La branche vers Massy - Palaiseau de la ligne C du RER d'Île-de-France

Voir aussi 

 

Homonymie
Homonymie de ligne de transport